Aleksander Świętochowski (1849-1938) – pisarz
 Bolesław Świętochowski (1895-1975) – uczony rolnik
 Jerzy Lawina-Świętochowski (1905-1946) – kompozytor
 Krzysztof Świętochowski (1938-1992) – aktor
 Leszek Świętochowski (ur. 1955) – polityk
 Ryszard Świętochowski (1882-1941) – polityk
 Stanisław Świętochowski (1899-1940) – dyplomata
 Szymon Świętochowski (ur. 1983) – fotografik

Polskie nazwiska